Кочаново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кочаново — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Кочаново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кочаново — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.